Самое большое простое число может означать:
 Самое большое простое число (группа) — российская музыкальная группа.
 Самое большое простое число (альбом) — дебютный альбом группы.
 Наибольшее известное простое число.